Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 2022 de l'Open d'Australie qui est disputé du 20 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Pendant le tournoi 
En s'inclinant au  au côté de son partenaire Matthew Ebden, avec lequel elle avait atteint la finale de la discipline l'an dernier, Samantha Stosur disputait son tout dernier match professionnel sur le circuit.

Lauréats 
Kristina Mladenovic et Ivan Dodig remporte le tournoi en battant en finale les Australiens invités Jaimee Fourlis et Jason Kubler. Il s'agit de leur  et  titre respectif en double mixte, le premier gagné ensemble.

Primes et points 
La dotation totale du tableau s'élève à , en augmentation de 10,5 % par rapport à l'édition 2021.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

2022
Australie Double mixte
Australie Double mixte
Tennis en Australie en 2022
Tennis en janvier 2022